The Passenger est un titre utilisé dans les œuvres suivantes : 
 The Passenger, le titre anglais du film Profession : reporter de Michelangelo Antonioni avec Jack Nicholson et Maria Schneider ;
 The Passenger, une chanson d'Iggy Pop, qui sera également le titre d'un film biographique sur lui-même ;
 The Passenger, une série télévisée britannique diffusée en 1971 ;
 The Passenger, titre original du Passager, un épisode de la première saison de Star Trek : Deep Space Nine ;
 The Passenger, film de François Rotger avec Jacques Lavallée sorti en 2005 ;
 The Passenger, film de Jaume Collet-Serra sorti en 2018 ;
 The Passengers, groupe post-punk belge devenu The Names.

Voir aussi